Prionitis timbalii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Prionitis timbalii ingår i släktet Prionitis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
timbalii